Chemie Böhlen (celým názvem: Sportverein Chemie Böhlen) je německý sportovní klub, který sídlí v saském městě Böhlen. Město Böhlen leží přibližně 15 km od Lipska. Založen byl v roce 1952 po fúzi klubů Aktivist West a Aktivist Mitte. Svůj současný název nese od roku 1990. Od sezny 2015/16 do sezony 2021/22 působil v Kreisoberlize Muldental/Leipziger Land, osmé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Před sezonou 2022/23 bylo rozhodnuto nepřihlásit A-mužstvo do soutěže z důvodu nedostatku hráčů.

Největším úspěchem fotbalového oddílu je celkem čtyřletá účast ve východoněmecké Oberlize (sezóny 1977/78, 1978/79, 1980/81 a 1982/83). Nejznámějším fotbalistou Chemie Böhlen byl Klaus Havenstein.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1952 – BSG Aktivist Böhlen (Betriebssportgemeinschaft Aktivist Böhlen)
 1969 – BSG Chemie Böhlen (Betriebssportgemeinschaft Chemie Böhlen)
 1990 – fúze s BSG Chemie Leipzig ⇒ FC Sachsen Leipzig
 1990 – zánik
 1990 – obnovena činnost pod názvem SV Chemie Böhlen (Sportverein Chemie Böhlen)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1952–1953: Bezirksklasse Leipzig – sk. sever
 1953–1954: Bezirksklasse Leipzig – sk. A
 1954–1956: Bezirksliga Leipzig
 1957: II. DDR-Liga Süd
 1958: II. DDR-Liga – sk. 3
 1959–1962: II. DDR-Liga – sk. 4
 1962–1963: II. DDR-Liga – sk. 3
 1963–1966: Bezirksliga Leipzig
 1966–1967: DDR-Liga Süd
 1967–1968: Bezirksliga Leipzig
 1968–1971: DDR-Liga Süd
 1971–1973: DDR-Liga – sk. C
 1973–1974: DDR-Liga – sk. D
 1974–1975: DDR-Liga – sk. C
 1975–1977: DDR-Liga – sk. D
 1977–1979: DDR-Oberliga
 1979–1980: DDR-Liga – sk. C
 1980–1981: DDR-Oberliga
 1981–1982: DDR-Liga – sk. C
 1982–1983: DDR-Oberliga
 1983–1984: DDR-Liga – sk. C
 1984–1990: DDR-Liga – sk. B
 1990–1994: Bezirksliga Leipzig
 1994–1997: Landesliga Sachsen
 1997–1998: 1. Regionalklasse Borna/Geithain
 1998–2003: Kreisklasse Borna/Geithain
 2003–2011: Bezirksklasse Leipzig – sk. 1
 2011–2013: Kreisoberliga Muldental/Leipziger Land
 2013–2015: Kreisliga A Muldental/Leipziger Land West
 2015–2022: Kreisoberliga Muldental/Leipziger Land

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1995/96: Od této sezony byly za vítězství udělovány 3 body.
 1997/98: Postoupilo rovněž vítězné mužstvo SV Regis-Breitingen.
 2019/20 a 2020/21: Tyto sezony byly předčasně ukončeny z důvodu pandemie covidu-19.
 2021/22: Chybí výsledky devíti zápasů.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1952